Tetralogia Fallota (ang. Tetralogy of Fallot) – wrodzona wada serca
 Czas przelotu (ang. Time of flight) – radio